Koray ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „feurig“, „lebendig“, „glühender Mond“, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Koray Aldemir (* 1990), deutscher Pokerspieler
 Koray Altinay (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Koray Arslan (* 1983), türkischer Fußballspieler

 Koray Çölgeçen (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Koray Gençerler (* 1978), türkischer Fußballschiedsrichter
 Koray Günter (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Koray İçten (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Koray Kırcı (* 1998), türkischer Tennisspieler
 Koray Şanlı (* 1989), türkischer Fußballspieler

Familienname 

 Erkin Koray (* 1941), türkischer Rockmusiker

Unternehmen 
 Koray Holding, ein türkischer Mischkonzern

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname